Ел Закатонал има више значења:

 Ел Закатонал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Закатонал (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Закатонал (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Закатонал (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику